Міста Руанди — список найбільших населених пунктів держави Руанда. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Руанді є 16 міст з чисельністю населення понад 3 500 осіб.

Список міст Руанди

Джерела

Посилання 

 Government of Rwanda
 World Gazetteer — Міста Руанди
 City Population — Міста Руанди

 
Руанда